Самуська — река в Томской области России. Протекает в Томском районе и ЗАТО Северск. Устье реки находится в 30 км от устья Томи по правому берегу (Кижировская протока), в посёлке Самусь. Длина реки составляет 72 км, площадь водосборного бассейна — 505 км².

Бассейн 
 16 км: Песочка
 42 км: Кантес
 4 км: Мокрый Кантес
 44 км: Таловка
 52 км: Сарла

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Кемерово и до устья, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Томского района